Папуа може да се отнася за:
 Папуа, бивше владение на Великобритания/Австралия
 Нова Гвинея, остров в Океания
 Западна Нова Гвинея, географска област в Индонезия, включваща провинциите:
 Западна Папуа
 Папуа (провинция)
 Папуа (залив), залив на Коралово море